Ryota Aoki kan henvise til:

 Ryota Aoki (fodboldspiller, født 1984) - japansk fodboldspiller født i 1984
 Ryota Aoki (fodboldspiller, født 1996) - japansk fodboldspiller født i 1996